Markstridsskolan kan syfta på:
Markstridsskolan (Finland)
Markstridsskolan (Sverige)